Утянское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Утянское сельское поселение — входит в Красногвардейский район Белгородской области
 Утянское сельское поселение — входит в Доволенский район Новосибирской области